Зеллер (Zeller) — немецкая фамилия. С немецкого языка транскрибируется как Целлер ().

 Известные носители:

 Зеллер, Бертольд (1848—1899) — французский историк.
 Зеллер, Гастон (1890—1960) — французский историк.
 Зеллер, Жюль Сильвен (1819 или 1820—1900) — французский историк.
 Зеллер, Коди (род. 1992) — американский баскетболист, младший брат Люка и Тайлера Зеллеров. 
 Зеллер, Люк (род. 1987) — американский баскетболист.
 Зеллер, Сэнфорд Майрон (1885—1948) — американский миколог, альголог и фитопатолог.
 Зеллер, Тайлер (род. 1990) — американский баскетболист, младший брат Люка Зеллера.
 Зеллер, Флориан (род. 1979) — французский писатель, драматург и режиссёр.
 Зеллер, Фред (1912 — 2003) — французский политик и художник, троцкист и масон.

См. также 
 Целлер
 Зелле
 Zeller